Maroske ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Maroske (* 1951), deutsche Bildhauerin
 Uwe Maroske (1951–2020), deutscher Bildhauer und Grafiker